Игорь Фэдович Сахновский (17 июля 1958, Орск — 18 ноября 2019, Екатеринбург) — русский писатель, поэт, редактор, член Союза российских писателей.

Биография 
Родился 17 июля 1958 года в городе Орске Оренбургской области в семье Фэда Михайловича и Лидии Романовны Сахновских. Родители расстались, когда ему было 12 лет, и он дальше воспитывался матерью. Отец занимался научной деятельностью в области разработки технических средств управления и измерений в электроэнергетических системах, в 1969—1979 годах был научным сотрудником Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения АН СССР.

В 1981 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт», научным и главным редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства «Наука», литературным редактором в журналах.

В 1999 году в журнале «Новый мир» вышел первый роман Сахновского «Насущные нужды умерших». В 2000 году роман номинирован на премию имени Аполлона Григорьева, в 2002-м переведён на английский язык и награждён международной литературной премией Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Великобритания). В 2003 году цикл рассказов «Счастливцы и безумцы» удостоен всероссийской премии «Русский Декамерон». В 2005 году выходит сборник «Счастливцы и безумцы», включающий роман «Насущные нужды умерших», рассказы и эссе. В 2006-м этот сборник вошёл в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В 2007 году Сахновский публикует роман «Человек, который знал всё», вошедший в списки финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» и премии «Русский Букер» сезона 2006—2007. В 2009 году роман экранизирован режиссёром Владимиром Мирзоевым. В 2008 году роман «Человек, который знал всё» награждён премией «Бронзовая улитка», присуждаемой Борисом Стругацким. В 2009 году издательство «АСТ» (редакция Елены Шубиной) выпустило сборник Сахновского «Нелегальный рассказ о любви» и роман «Заговор ангелов», в 2011 году — сборник «Ревнивый бог случайностей», в 2012-м — «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица», в 2016-м — роман «Свобода по умолчанию», в 2019-м — сборник «Ненаглядный призрак: вся короткая проза». В 2018 году в издательстве «Кабинетный учёный» (Екатеринбург, Москва) вышло избранное «Стихотворения».

Произведения Сахновского печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», London Courier, «Новый очевидец», «Большой город», Revue des Deux Mondes, Lettres Russes и др. Книги Сахновского издаются в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии. Три романа в переводе на французский язык опубликованы парижским издательством «Галлимар».

Умер 18 ноября 2019 года в Екатеринбурге от разрыва аорты.

Признание и награды 
 2002 — международная литературная премия Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Великобритания) за роман «Насущные нужды умерших».
 2003 — Гран-при Всероссийского конкурса «Русский Декамерон» за сборник рассказов «Счастливцы и безумцы» как «лучшее произведение любовной тематики».
 2003 — премия журнала «Октябрь» за лучшую публикацию года.
 2006 — финалист премии «Национальный бестселлер».
 2007 — финалист премий «Большая книга» и «Русский Букер».
 2008 — лауреат премии «Бронзовая улитка», финалист премии им. Аркадия и Бориса Стругацких.
 2010 — лауреат премии губернатора Свердловской области за книгу «Нелегальный рассказ о любви».
 2012 — лауреат премии им. Бажова.
 2017 — обладатель приза читательских симпатий литературной премии «Новая словесность» («НОС»).

Произведения

Романы 
 1999 — «Насущные нужды умерших»
 2007 — «Человек, который знал всё»
 2009 — «Заговор ангелов»
 2016 — «Свобода по умолчанию»

Повести и рассказы 

 2003:
 «Быть может»;
 «Принцип Шнайдера»;
 «Если ты меня не покинешь…»
 2005:
 «Ара Спартакович»;
 «Бахчисарайская роза»;
 «В тему»;
 «Если бы я был Спесивцевым»;
 «Если ты жив»;
 «Катастрофа тела»;
 «Короли и королевы»;
 «Лилит»;
 «Мужчина по умолчанию»;
 «Мы сами нездешние»;
 «Нелегальный рассказ о любви»;
 «Непорочное зачатие»;
 «Он. Она. Знак Неравенства»;
 «Ревнивый бог случайностей»;
 «Супер»;
 «Супер-2»;
 «Тело как эротический текст»

 2009:
 «Dolce vita прекрасная и летальная»;
 «Апрельский авитаминоз»;
 «Вещество свободы»;
 «Городские звёзды»;
 «Государственный стыд»;
 «Жениться на Италии»;
 «Изобретение любви»;
 «Империя соблазна»;
 «Как ветер в стальных балках»;
 «Капитализм какой-то»;
 «Карл у Клары украл кораллы»;
 «Классика пола»;
 «Логика движения»;
 «Мужчина в цифровом увеличении»;
 «Неравный брак»;
 «Олимпиада падающих птиц»;
 «Охота и неохота»;
 «Охота к перемене мест»;
 «Плохой вкус»;
 «Пляжные дикости и приличия»;
 «Погрешность Киплинга»;
 «Почему я не хочу в Париж»;
 «Прыжок с полуметровой высоты»;
 «Пусть перезвонят»;
 «Состав преступления»;
 «Странные сближения»;
 «Чёрная кровь»
 2012 — «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица»:
 «Большая Белая Женщина»,
 «Цветной воздух»,
 «Острое чувство субботы»,
 «Чем латают чёрные дыры»,
 «Мой муж продал ЮКОС»,
 «Семья уродов» (1961 год),
 «Хозяйки будут ставить тесто» (1563 год),
 «Мальчик, певица и фата-моргана» (1982 год).

Сборники стихов 
 1988 — «Взгляд»
 1988 — «Лучшие дни»
 2018 — «Стихотворения»

Избранная критика 
 Мария Кретинина. Светлые аллеи (О книге Игоря Сахновского «Счастливцы и безумцы») // «Октябрь». — 2006. — № 3.
 Александр Мелихов. Знание, не умножающее скорбь (О книге Игоря Сахновского «Человек, который знал всё») // «Нева». — 2007. — № 9.
 Алексей Логатов. Триллер по-русски (О книге Игоря Сахновского «Человек, который знал всё») // «Литературная газета». — 2007. — № 45.
 Константин Комаров. О заговорщиках и заговоренных (О книге Игоря Сахновского «Заговор ангелов») // «Урал». — 2010. — № 11.
 Станислав Секретов. По пути к свободе (О книге Игоря Сахновского «Свобода по умолчанию») // «Урал». — 2016. — № 6.

Примечания

Ссылки 
 
 Игорь Сахновский
 Интервью с Игорем Сахновским

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Выпускники Уральского государственного университета